Список сенаторов США Конгресса США 101-го созыва, работавшего с 3 января 1989 года по 3 января 1991 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США
 Список сенаторов США в 1991—1993 годах
 Список сенаторов США в 1987—1989 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов